Mühlkanal ist ein Gewässername:

generisch:
 Mühlkanal, Kanal zum Betrieb einer Wassermühle

speziell: 
 Alter Mühlkanal (Merchingen), Mühlkanal rechts der Kessach in Merchingen, Gemeinde Ravenstein, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Alter Mühlkanal (Weissach im Tal), Mühlkanal links der Weißach (zur Murr) in Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fleckinger Mühlkanal, Mühlkanal rechts des Bachs durch die Klinge (zum Neckar) bei der Fleckinger Mühle, Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelfelder Mühlkanal, Mühlkanal links der Bibers bei Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlkanal (New Lanark), Mühlkanal neben dem Clyde bei New Lanark, South Lanarkshire, Schottland